Tabellarische Übersicht der in Deutschland installierten Rundsteueranlagen

Rundsteueranlagen in Deutschland
Rundsteueranlagen